Il doppio  del Malaysian Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Eric Butorac e Jean-Julien Rojer erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.

In finale Alexander Peya e Bruno Soares hanno sconfitto Colin Fleming e Ross Hutchins per 5-7, 7-5, [10-7].

Teste di serie

  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (semifinale)
  Daniele Bracciali /  Marcelo Melo (semifinale)

  Alexander Peya /  Bruno Soares (campioni)
  Julian Knowle /  Filip Polášek (quarti di finale)

Wildcard

  Mohd Assri Merzuki /  Syed Mohammad Agil Naguib (primo turno)

  Si Yew-Ming /  Wang Yeu-tzuoo (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Malaysian Open 2012
ATP World Tour 2012